Thoscora är ett släkte av fjärilar. Thoscora ingår i familjen Megalopygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Thoscora